La Route nationale 15 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 15 en Algérie ;
 Route nationale 15 en Belgique ;
 Route nationale 15 au Burkina Faso ;
 Route nationale 15 au Cameroun ;
 Route nationale 15 à Djibouti ;
 Route nationale 15 en Estonie ;
 Route nationale 15 en Finlande ;
 Route nationale 15 en France métropolitaine ;
 Route nationale 15bis en France métropolitaine ;
 Route nationale 15bisA en France métropolitaine ;
 Route nationale 15 en Guinée ;
 Route nationale 15 au Luxembourg ;
 Route nationale 15 à Madagascar ;
 Route nationale 15 au Maroc ;
 Route nationale 15 en Pologne ;
 Route nationale 15 en Roumanie ;
 Route nationale 15A en Roumanie ;
 Route nationale 15E en Roumanie ;
 Route nationale 15 en Slovaquie ;
 Route nationale 15 en Tunisie ;
 Route nationale 15 au Viêt Nam.

Voir aussi